(litt. « Des gars et des poupées ») peut faire référence à :

, comédie musicale américaine  d'Abe Burrows, Jo Swerling et Frank Loesser, créée à Broadway en 1950 ;
  (Blanches colombes et vilains messieurs en français), film musical américain de Joseph L. Mankiewicz adapté de la comédie musicale précédente et sorti en 1955.

Voir aussi
Guys and Dolls Like Vibes, album du pianiste et vibraphoniste de jazz Eddie Costa sorti en 1958 et inspiré de la comédie musicale.